Текамси има више значења:
 Текамси, поглавица индијанског народа Шони
 Текамси (Индијана)
 Текамси (Мичиген)
 Текамси (Небраска)
 Текамси (Оклахома)